Суперкубок Кіпру з футболу 2017 — 49-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2017 року між чемпіоном Кіпру АПОЕЛем та володарем кубка Кіпру Аполлоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2017
Кіпр
Серпень 2017